SETI () — проект поиска внеземных цивилизаций.
 S.E.T.I. — альбом норвежской группы The Kovenant.
 SETI@home — некоммерческий проект, использующий свободные ресурсы на компьютерах добровольцев, для поиска внеземного разума.